Франсійо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Орлеана, 18 км на північний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Франсійон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Франсійон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр